Lanfranco – nome proprio di persona italiano maschile
Lanfranco – architetto medievale del Duomo di Modena
Lanfranco – monaco, arcivescovo di Canterbury
Lanfranco, nome d'arte di Lanfranco Frigeri – pittore e scultore italiano
Giovanni Lanfranco – pittore italiano
Giovanni Maria Lanfranco – organista, teorico musicale e scrittore italiano
Paolo Lanfranco - politico italiano